Robert Adler peut désigner :
 Robert Adler (1913-2007), un ingénieur américain, coinventeur avec Eugene Polley de la télécommande ;
 Robert Adler (1906-1987), un acteur américain.